Biersdorf ist der Name folgender Orte:

 Biersdorf (Daaden), Ortsteil der Gemeinde Daaden im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Biersdorf am See im Eifelkreis Bitburg-Prüm